Rattlesnake Key ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

* Rattlesnake Key (Levy County, Florida)
 Rattlesnake Key (Manatee County, Florida)
 Rattlesnake Key (Monroe County, Florida)